Infedelmente tua (Unfaithfully Yours) – film statunitense del 1948 diretto da Preston Sturges
Infedelmente tua (On aura tout vu) – film francese del 1976 diretto da Georges Lautner